Зіґфрід — поширене німецьке чоловіче ім'я, що складене з німецьких елементів (sig) «перемога» і (frithu) «захист, мир».
 Зіґфрід — персонаж Пісні про Нібелунґів.
 Зіґфрід — третя опера Ріхарда Вагнера з тетралогії Перстень Нібелунга (Золото Рейну, Валькірія, Зіґфрід, Загибель Богів).

 Поети:
 Зіґфрід Сассун (1886—1967) — англійський поет, названий Зігфрідом матір'ю через його любов до опер Вагнера.
 Персонажі:
 Зіґфрід Убивця Дракона — один із найважливіших героїв германо-скандинавської міфології та епосу, герой «Пісні про Нібелунгів».
 Зіґфрід — титулярний герой опери Ріхарда Вагнера «Зигфрід» та персонаж в його опері «Загибель богів».
 Зіґфрід — принц з балету Петра Чайковського «Лебедине озеро».
 Актори, співаки:
 Зіґрід Ваґнер (1869—1930) — поет-композитор, син Ріхарда Вагнера.
 Зіґфрід Освальд Ваґнер (1902—1975) — німецький актор, спікер радіопрограми та театральний директор.
 Зіґфрід Десавер (1874—1945) — німецький актор, режисер та сценарист.
 Зіґфрід Єрузалем (1940), німецький співак (тенор).
 Зіґфрід Ловіц (1914—1999) — німецький актор.
 Зіґфрід Якобсон (1881—1926) — німецький журналіст і театральний критик.
 Науковці:
 Зіґфрід Бернфельд — австрійський психолог.
  (1819—1884) — німецький математик.
  (1943—2015) — німецький математик, логік та історик науки.
  (1924—2016) — німецький германіст.
  (1930) — німецький фізик.
 Політики:
 Зіґфрід Каше (1903—1947) — німецький політик, депутат рейхстагу у 1930—1941 роках, страчений за воєнні злочини.
 Спортсмени:
 Зіґфрід Ґрабнер — австрійський сноубордист.